Tila peut faire référence à :
 Tila, un genre de lépidoptères de la famille des Gelechiidae,
 Tila Tequila, personnalité connue par l'Internet,
 TILA, acronyme de , une loi américaine,
 Tila (Chiapas), municipalité du Mexique,
 , village de Tartu Parish, comté de Tartu, Estonie.